Westmoreland kan syfta på:

Personer
William Westmoreland (1914–2005), en amerikansk general

Geografi
Westmorland – ett grevskap i nuvarande Cumbria
Westmoreland Parish – ett distrikt i västra Jamaica
Westmoreland, Kansas – en ort i Kansas, USA
Westmoreland, New Hampshire – en ort i New Hampshire, USA
Westmoreland, Tennessee, Sumner County, USA
Westmoreland, New York, Oneida County, USA